Boletus venturii, le Cèpe citron ou Cèpe de Venturi, est une espèce de champignons de la famille des Boletaceae. Morphologiquement proche de Boletus edulis, il se différencie par une couleur citronnée de sa cuticule. Autrefois considérée comme une variété, c'est maintenant d'après les recherches phylogénétique une espèce spécifique d'un clades du groupe des edulis sensu strico. Elle était parfois considérée comme une forme de Boletus edulis ssp. clavipes.

Description du sporophore 

Hymenophore
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis plan-convexe, parfois un peu cabossé.
Cuticule
revêtement lisse, un peu lubrifié puis sec, blanc avec des taches jaune citron, très jeune, jaune citron puis jaune sale dans la vieillesse, se tachant de zones ochracées en vieillissant.
Chair
Chair blanchâtre.
Hymenium
Tubes et pores blanchâtres puis jaunâtres et enfin jaune verdâtre.
Stipe
Stipe ventru à claviforme avec un fin réseau blanchâtre en haut, 8-12 x 2-4 cm, blanchâtre puis beige.

Habitat 
Feuillus ou conifères, signalé en France sous Picea excelsa. Thermophile et dès lors plus présent dans le Sud et le pourtour méditerranéen, nettement plus rare dans le Nord.

Saison 
À partir du milieu de l'été et jusqu'au milieu de l'automne.

Comestibilité

Systématique 
Le nom correct complet (avec auteur) de ce taxon est Boletus venturii Bon, 1986.

L'espèce a été initialement classée dans le genre Boletus sous le basionyme Boletus citrinus A.Venturi, 1863.

Ce taxon porte en français le nom vernaculaire ou normalisé suivant : Cèpe citron.

Boletus venturii a pour synonymes :
 Boletus citrinus A.Venturi, 1863
 Boletus edulis f. citrinus (A.Venturi) J.A.Muñoz, 2005
 Boletus reticulatus var. citrinus Hlavácek, 1994
 Suillus citrinus (A.Venturi) Kuntze, 1898

Étymologie 
Son épithète spécifique, venturii, lui a été donnée en l'honneur du mycologue italien  (1806-1864) qui a initialement décrit cette espèce en 1863 sous le taxon Boletus citrinus.

Publication originale 
 .

Articles connexes 
 Boletus edulis
 Cèpe

Liens externes

Notes et références 

Espèce de champignons (nom scientifique)
Venturii
Champignon comestible